Liste des sportifs kényans (par sport et par chronologie) médaillés d'or lors des Jeux olympiques d'été et d'hiver, à titre individuel ou par équipe, de 1956 à 2008.

Jeux olympiques d'été

Athlétisme

Boxe

Notes